Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея) в течение десятилетий поддерживала дипломатические отношения преимущественно со странами социалистического лагеря и с развивающимися государствами. В настоящее время наиболее тесные связи у этого государства установлены с Китайской Народной Республикой.

Европа 

 , Вена (посольство)
 , София (посольство)
 , Лондон (посольство)
 , Берлин (посольство)
 , Рим (посольство)
 , Варшава (посольство)
 , Москва (посольство)
 Владивосток   (генеральное консульство)
 Нижний Новгород (почётное консульство)
 Хабаровск (консульство)
 , Бухарест (посольство)
 , Прага (посольство)
 , Стокгольм (посольство)
 , Берн (посольство)

Азия 

 , Дакка (посольство)
 , Ханой (посольство)
 , Нью-Дели (посольство)
 , Джакарта (посольство)
 , Тегеран (посольство)
 , Сана (посольство)
 , Пномпень (посольство)
 , Пекин (посольство)
 Гонконг (генеральное консульство)
 Шэньян (генеральное консульство)
 , Эль-Кувейт (посольство)
 , Вьентьян (посольство)
 , Бейрут (посольство)
 , Куала-Лумпур (посольство)
 , Улан-Батор (посольство)
 , Катманду (посольство)
 , Исламабад (посольство)
 , Сингапур (посольство)
 , Дамаск (посольство)
 , Бангкок (посольство)

Америка 
 , Бразилиа (посольство)
 , Гавана (посольство)
 , Мехико (посольство)
 , Лима (посольство)

Африка 
 , Аккра (консульство от посольства в Нигерии)
 , Конакри (посольство)
 , Каир (посольство)
 , Киншаса (посольство)
 , Триполи (посольство)
 , Абуджа (посольство)
 , Дар-эс-Салам (посольство)
 , Кампала (посольство)
 , Малабо (посольство)
 , Аддис-Абеба (посольство)
 , Претория (посольство)

Международные организации 
 , Женева (постоянное представительство при ООН)
 , Нью-Йорк (постоянное представительство при ООН)

См. также 
 Внешняя политика КНДР
 Дипломатические отношения Корейской Народно-Демократической Республики
 Список дипломатических и консульских представительств в Корейской Народно-Демократической Республике
 Ассоциация северокорейских граждан в Японии

Внешняя политика КНДР
Корейская